Vitberget kan syfta på:

Vitberget, Kalvträsk
Vitbergens naturreservat
Vitberget, Ormsö
Vitberget, Skellefteå
Vitberget, Älvsbyns kommun

Se även
Vithatten
Vita berget
Vita bergen (olika betydelser)